Ла Фундисион има више значења:

 Ла Фундисион (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Фундисион (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Фундисион (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фундисион (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Фундисион (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Фундисион (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Фундисион (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фундисион (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фундисион (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фундисион (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фундисион (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Фундисион (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фундисион (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фундисион, Кинта Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фундисион (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фундисион, Ел Ретиро (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Фундисион (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику